Ansted ist der Name von:

 David Thomas Ansted (1814–1880), englischer Geologe
 Ansted (West Virginia), eine Ortschaft im US-Bundesstaat West Virginia
 Ansted, eine von 1926 bis 1927 gefertigte ehemalige US-Automarke, siehe Lexington Motor Company#Markenname Ansted

Siehe auch
Anstett